Aury ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Aury (1907–1998), französische Autorin
 Louis Michel Aury (1788–1821), französischer Pirat